The 6 Ultra Brothers vs. the Monster Army (ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団, Urutora Roku Kyōdai tai Kaijū Gundan), conosciuto in Thailandia come Hanuman vs. 7 Ultraman (หนุมาน พบ 7 ยอดมนุษย์ - Hanuman pob Hok Yodmanud) è un film del 1975 diretto da Sompote Sands e Shohei Tojo.

È un tokusatsu di fantascienza, di kaijū e supereroi.

Trama
Gli Ultra Brothers - Zoffy, Ultraman, Ultraseven, New Ultraman (Ultraman Jack), Ultraman Ace, Ultraman Taro - collaborano con il dio-scimmia Hanuman per combattere cinque mostri malvagi: Gomora (Ultraman), Dustpan (Mirrorman), Astromons, Tyrant e Dorobon (Ultraman Taro), risvegliati da un test di un missile andato storto.

Collegamenti esterni 
 

Film di Ultra
Film ambientati in Thailandia